Amerikai Egyesült Államok
Lloydsville (Ohio)
Lloydsville (Pennsylvania)